Sertão (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Sertão (droog gebied), een cultureel-klimatologisch gebied in het noordoosten van Brazilië